И́стина — шестой студийный альбом группы «Монгол Шуудан». Выпущен в 1996 году.

Общая информация 
Контракт на запись альбома был подписан в 1995 году со студией «ГАЛА Рекордз». В отличие от предыдущих альбомов, в записи этого участвовал басист Григорий Козлов.

В альбом попала песня «Москва» на стихи Сергея Есенина, которая принесла группе большую популярность и вошла в число 100 лучших песен русского рока по версии «Нашего радио». В целом же поклонники не оценили в должной степени звук и аранжировки, отличающиеся от предыдущих альбомов группы. Записанный под руководством директора группы Алексея Привалова, наряду с альбомом «Абрикосы» альбом считается одним из двух худших альбомов группы.

Список композиций 
 Лесник (Причуды)
 Горькая
 И красный, и белый, и чёрный (Граната)
 Судьба
 Полиметрия
 Анкл Бенс
 Москва
 О Гагарине и Мне
 Самара-городок
 Дальняя дорога
 По теме

Участники записи 
 Валерий Скородед — вокал, гитара, соло
 Александр Риконвальд — гитара, клавишные
 Григорий Козлов — бас-гитара
 Владимир Дягель — барабаны
 Алексей Привалов, Всеволод Устинов — бэк-вокал
 Артём Бауэр — клавишные
 Сергей Матвеев — художественный свист, бэк-вокал

Примечания

Ссылки 
 «Истина»  на сайте Яндекс.Музыка

Альбомы 1996 года
Альбомы группы «Монгол Шуудан»
Альбомы «АиБ Records»